Neue-Heimat-Kirche steht für
Kirche Neue Heimat (Emden), Niedersachsen
Pfarrkirche Guter Hirte (Linz), Oberösterreich